Тузлівська сільська рада — Миколаївська область, Березанський район
 Тузлівська сільська рада — Одеська область, Татарбунарський район